Александр Шимановский:
 Шимановский, Александр Витальевич (род. 1955) — украинский учёный-строитель, член-кореспондент НАН Украины, с 2000 года — генеральный директор Украинского института стальных конструкций имени В. Н. Шимановского.
 Шимановский, Александр Никифорович (1850—1918) — белорусский этнограф и фольклорист; пушкинист, педагог.
 Шимановский, Александр Филиппович (1860—1918) — офтальмолог, ординарный профессор Киевского университета.
 Шимановски, Александр (род. 1988) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Леганес».